Eine Deutsche Seniorenmeisterschaft oder Deutsche Seniorenmeisterschaften gibt es in verschiedenen Sportarten: 

 Deutsche Seniorenmeisterschaft (Badminton)
 Deutsche Seniorenmeisterschaften (Fechten)
 Deutsche Seniorenmeisterschaften (Geräteturnen)
 Deutsche Seniorenmeisterschaften (Leichtathletik)
 Deutsche Seniorenmeisterschaften (Minigolf)
 Deutsche Seniorenmeisterschaft (Rettungsschwimmen)
 Deutsche Seniorenmeisterschaften (Ringen)
 Deutsche Seniorenmeisterschaften (Schach)
 Deutsche Seniorenmeisterschaften (Skilanglauf)
 Deutsche Seniorenmeisterschaften (Tischtennis)